Хе́нке () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Хенке, Ванесса (род. 1981) — немецкая теннисистка.
 Хенке, Вернер (1909—1941) — немецкий подводник.
 Хенке, Карл Людвиг (1793—1866) — немецкий астроном-любитель.
 Хенке, Тадеаш (1761—1816) — чешско-австрийский ботаник, натуралист (естествоиспытатель), врач, химик, географ и философ.
 Хенке, Яна (род. 1973) — германская пловчиха.